Hercule-Mériadec de Rohan peut faire référence à :

 Hercule-Mériadec de Rohan-Soubise (1669–1749), fils de François de Rohan-Soubise et d'Anne de Rohan-Chabot ;
 Hercule-Mériadec de Rohan-Guéméné (1688–1757), fils de Charles III, prince de Guéméné, et de Charlotte-Élisabeth de Cochefilet ;
 Jules-Hercule-Mériadec de Rohan-Guéméné (1726-1788), fils du précédent et de Louise de Rohan.